

Geografia
 Varzi – comune italiano della provincia di Pavia
 Ferrovia Voghera-Varzi
 Stazione di Varzi
 Varzy – comune francese nel dipartimento della Nièvre

Persone
 Achille Varzi (1904-1948) – motociclista e pilota automobilistico italiano
 Achille Varzi (1958) – filosofo italiano
 Elena Varzi (1926-2014) – attrice italiana
 Ercole Varzi (1866-1943) – imprenditore e politico italiano

Altro
 Salame di Varzi – preparato a base di carne suina della zona omonima